Татьяновка— деревня в Рыбинском районе Красноярского края в составе  Рыбинского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 16 километрах по прямой на юг-юго-запад от районного центра города Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют –19—21 °С, критические — от –45 до –52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

История
Деревня основана в 1885 году. В 1926 году учтен был 991 житель, преимущественно украинцы.

Население  
Постоянное население составляло 171 человек в 2002 году (92% русские),  118 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)